Ryszard Czarny (ur. 1935)  – polski inżynier mechanik
 Ryszard Czarny (ur. 1949) – polski nauczyciel akademicki, polityk i dyplomata, profesor nauk humanistycznych, senator, minister